wici – organella ruchu (biologia)
 Wici (czasopismo)
 Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”
 wici – w dawnej Polsce zwoływanie rycerstwa na wyprawę wojenną